Бадахшан — історична область Паміру на території Афганістану та Таджикистану.
 Бадахшан (Badahshon | Бадаҳшон) — міське селище в Узбекистані, у Камашинському районі Кашкадар'їнської області .
 Бадахшан (провінція) (بدخشان Badaxšān, بدخشان, Бадахшон) — провінція на північному сході Афганістану. Частина історичної області Бадахшан .
 Гірський Бадахшан — адміністративна одиниця Таджикистану.